Самце:

 Самце — город в Бутане, административный центр дзонгхкага Самце.
 Самце — дзонгхаг в Бутане, относится к западному дзонгдэю.